Veréb ist der Familienname folgender Personen:

 István Veréb (* 1987), ungarischer Ringer
 Krisztián Veréb (1977–2020), ungarischer Kanute